Tabebuia rosea, een boom die in het Spaans macuelizo genoemd wordt
Macuelizo (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
Macuelizo (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Nueva Segovia